Sipos József (1775–1840) református lelkész, nyelvészeti író
 Sipos József (1794 k.–1837) római katolikus prépost-kanonok
 Sipos József (1948–2021) történész
 Sipos József (1953) filmrendező, filmproducer, forgatókönyvíró